Croft kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Croft, Cheshire, ort, England, Warrington, 
 Croft, Leicestershire, ort,  England, 
 Croft, Lincolnshire, ort, England,